Рика́рдо Го́мес Райму́ндо (; 13 декабря 1964, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, центральный защитник сборной Бразилии в 1980—1990-е годы, а также таких клубов, как «Флуминенсе», «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен». В настоящее время работает тренером.

Биография 
В качестве игрока становился чемпионом всех трёх стран, в которых выступал — Бразилии, Португалии и Франции. Был частью легендарной команды «Флуминенсе» 1980-х годов, которая выиграла чемпионат Бразилии 1984 — титул, остающийся до сих пор единственным для «трёхцветных Кариоки».

С португальской «Бенфикой» Гомес дважды выигрывал первенство страны и доходил до финала Кубка европейских чемпионов. Затем последовал переход в «Пари Сен-Жермен», где Гомес стал частью ещё одной легендарной команды, которая была в авангарде европейского футбола в середине 1990-х годов. С парижским клубом Гомес выиграл чемпионат Франции 1993/94. В 1995 году вернулся в «Бенфику», где и завершил карьеру игрока.

В составе сборной Бразилии стал серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, также был участником чемпионата мира 1990 года и победителем Кубка Америки 1989 года.

Тренерскую карьеру начал в ПСЖ. Из тренерских достижений необходимо отметить успешные результаты в кубковых турнирах — во Франции он завоевал со своими командами 3 трофея, а в Бразилии — Кубок Северо-востока 1999 с «Виторией». В 2002—2004 годах Рикардо Гомес возглавлял Олимпийскую сборную Бразилии, с которой дошёл до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, куда Бразилия была приглашена в качестве гостя.

В 2010 году, после поражения возглавляемого им «Сан-Паулу» от «Палмейраса» со счётом 0:2, Гомес получил микроинсульт и был госпитализирован. В 2011 году возглавлял «Васко да Гама», после чего длительное время оставался без работы. 22 июля 2015 года возглавил «Ботафого», с которым выиграл бразильскую Серию B.

13 августа 2016 года назначен главным тренером «Сан-Паулу». 23 ноября 2016 года, через 3 дня после домашнего поражения «Сан-Паулу» от «Шапекоэнсе» (0:2) в 36-м туре серии A 2016, был отправлен в отставку. Преемником Гомеса до конца сезона был назначен Пинтадо.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Бразилии (1): 1984
 Чемпион Португалии (2): 1989, 1991
 Чемпион Франции (1): 1994
 Обладатель Кубка Португалии (1): 1996
 Обладатель Кубка Франции (2): 1993, 1995
 Финалист Кубка чемпионов (1): 1990

Как тренер 
 Обладатель Кубка французской лиги (2): 1998, 2007
 Обладатель Кубка Франции (1): 1998
 Чемпион Серии B Бразилии (1): 2015
 Обладатель Кубка Северо-востока (1): 1999
 Чемпион штата Баия (1): 1999
 Обладатель Кубка Бразилии (1): 2011
 Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2003

Примечания

Ссылки 
 Матчи за сборную бразильских игроков

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Пари Сен-Жермен»
Тренеры ФК «Спорт» Ресифи
Тренеры ФК «Витория» Салвадор
Тренеры ФК «Гуарани» Кампинас
Тренеры ФК «Коритиба»
Тренеры ФК «Жувентуде»
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Фламенго»
Тренеры ФК «Бордо»
Тренеры ФК «Монако»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд